Улица Руставе́ли, Улица Шота́ Руставе́ли — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Казахстан 
 Улица Руставели — улица в Алма-Ате.

Киргизия 
 Улица Шота Руставели — улица в Бишкеке.

Россия 
 Улица Шота Руставели — улица во Владикавказе.
 Улица Руставели — улица в Москве.
 Улица Руставели — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Шота Руставели — улица в городе Уфе.
 Улица Ш. Руставели — улица в Чебоксарах.

Украина 

 Улица Руставели — улица в Донецке.
 Улица Руставели — улица в городе Запорожье.
 Улица Шота Руставели — улица в Киеве.
 Улица Руставели — улица в Луганске.
 Улица Шота Руставели — улица во Львове. 
  — улица в Одессе.
 Улица Шота Руставели — улица в Сумах.

Узбекистан 
 Улица Шота Руставели — улица в Ташкенте.

См. также 
 Проспект Руставели